Het Montenegrijns voetbalelftal speelde in totaal negen interlands in het jaar 2010, waaronder vier duels in de kwalificatiereeks voor het EK voetbal 2012 in Polen en Oekraïne. De selectie stond onder leiding van de Kroatische bondscoach Zlatko Kranjčar, die de eind 2009 opgestapte Zoran Filipović was opgevolgd. Middenvelder Simon Vukčević (Sporting Lissabon) was de enige speler die in 2010 in alle negen duels in actie kwam, van de eerste tot en met de laatste minuut. Op de FIFA-wereldranglijst steeg Montenegro in 2010 van de 74ste (januari 2010) naar de 25ste plaats (december 2010).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Prva Crnogorska Liga 2009/10
Prva Crnogorska Liga 2010/11

Montenegrijns voetbalelftal
2010